Haskell (linguagem de programação)

Localidades

Haskell (Arkansas)
Haskell (Nova Jérsei)
Haskell (Oklahoma)
Haskell (Texas)

Pessoas
Colleen Haskell
Gordon Haskell
Haskell Curry, matemático dos Estados Unidos

Desambiguação